Municipio de Greenleaf puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greenleaf (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Greenleaf (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Greenleaf (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Greenleaf (condado de Meeker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.